Михаил Васильевич Захаров: Захаров, Михаил Васильевич (1881—1928) — рабочий, депутат 3-й Государственной думы Российской империи от Московской губернии.
 Захаров, Михаил Васильевич (1907—1988) — советский учёный-металлург.
 Захаров, Михаил Васильевич (1937—2004) — советский футболист, тренер.